Tomastjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Per-Tomastjärnarna, är varandra näraliggande sjöar i Krokoms kommun
Per-Tomastjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 709680-143073), sjö i Krokoms kommun, 
Per-Tomastjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 709708-143026), sjö i Krokoms kommun, 
Tomastjärnarna (Åre socken, Jämtland, 704878-132096), sjö i Åre kommun,  (25,2 ha)
Tomastjärnarna (Åre socken, Jämtland, 704956-132103), sjö i Åre kommun,  (9,63 ha)
Tomastjärnen, sjö i Ånge kommun, 
Norr-Tomastjärnen, sjö i Bodens kommun,  (1,6 ha)
Sör-Tomastjärnen, sjö i Bodens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn